Antoni Zdrawkow − bułgarski piłkarz i trener, związany z klubem Kaliakra Kawarna,
 Radosław Zdrawkow − bułgarski piłkarz i trener, z reprezentacją Bułgarii uczestnik Mundialu 1986,
 Zdrawko Zdrawkow − bułgarski piłkarz, w latach 1997-2005 pierwszy bramkarz reprezentacji Bułgarii